La défenestration de Prague peut désigner :
 celle de 1419, la première ;
 celle de 1483, la deuxième  ;
 celle de 1618, la troisième ;
 celle de 1948, la  quatrième .